El Torneig de Canton 2012, oficialment conegut com a Guangzhou International Women's Open 2012, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 9a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 23 de setembre de 2012 a Canton, Guangdong, Xina.

La tennista taiwanesa Hsieh Su-wei va guanyar el segon títol individual de la temporada i de la seva carrera.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial 

2012
WTA Tour 2012